Сезар Пелли (, ) — аргентинский , одной из наиболее известных построек которого являются Башни Петронас в Куала-Лумпуре.

Биография 
Пелли родился в 1926 году в Сан-Мигель-де-Тукумане, Аргентина. Окончив Государственный университет Тукумана, он обучался в школе архитектуры при Иллинойсском университете в Урбане и Шампейне.

В 1952 году Пелли эмигрировал в Соединённые Штаты, а в 1964 получил американское гражданство. В 1977 году он основал собственное архитектурное бюро, получившее название Cesar Pelli & Associates. С 1977 по 1984 год Пелли занимал должность декана школы архитектуры Йельского университета, где в 2008 году ему была присуждена степень доктора гуманитарных наук.

Сезар Пелли скончался 19 июля 2019 года в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут, США).

Основные проекты и постройки 
 ''См. тж. категорию «Здания, спроектированные Сезаром Пелли»
Наиболее известные постройки Пелли (в хронологическом порядке):
 Всемирный финансовый центр в Нью-Йорке (США) (1985—1988)
 Wells Fargo Center в Миннеаполисе (США) (1986—1988)
 Карнеги-Холл-Тауэр в Нью-Йорке (1986—1990)
 One Canada Square в Лондоне (Великобритания) (1988—1991)
 Key Tower в Кливленде (США) (1988—1991)
 Корпоративный центр Банка Америки в Шарлотте (США) (1989—1992)
 Башни Петронас в Куала-Лумпуре (Малайзия) (1992—1998)
 Международный финансовый центр в Гонконге (1997—2003)
 30 Hudson Street в Джерси-Сити (США) (2001—2004)
 Стеклянная башня в Мадриде (Испания) (2004—2008)

Примечания

Ссылки 
 Pelli Clarke Pelli Architects  
 

Члены Американской академии искусств и литературы
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской школы архитектуры
Преподаватели Школы искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Школы архитектуры Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Архитекторы небоскрёбов
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Майами
Почётные доктора Миннесотского университета